A Tiszta lappal (Selfless)  A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának tizenkettedik epizódja, összességében pedig a hatvankilencedik.

Az epizód kezdetén Michael a Scyllát nézegeti, miközben Krantz tábornok az embereivel tart lefele a helyiségbe, ahol ő van. Michael látja, hogy a Scyllán csak egy bemeneti nyílás van, összesen pedig hat kártya van. Amikor a Tábornok megérkezik, a csapat tagjai lefegyverzik őket. Miután Krantz is átadja a kártyáját Michaelnek, beilleszti mind a hat kártyát a helyére és megszerzi a Scyllát.

Eközben Selfnek és Trishanne-nek sikerül megszökniük Feng fogságából és megölik a férfit.
A Gate cégnél Zsebes főnöke megismerkedik Gretchennel, ám észreveszi a fegyvereiket az íróasztal alatt. Mielőtt értesítené a rendőrséget, Gretchen és Zsebes túszul ejti őt és a többi alkalmazottat. Mikor Trishanne visszaérkezik a céghez, látja, hogy a többi alkalmazottat túszul ejtették.

A csapat a Scylla helyiségből felmegy Krantz tábornok irodájába, ahová bezárkóznak a Tábornokkal együtt.

Ezalatt Sara túszul ejti Lisát egy étterem mosdójában. Krantz tábornok megpróbálja meggyőzni Michaeléket, hogy a Scylla nélkül szabadon távozhatnak. Ekkor Michael kihangosítja a mobilját, amin Lisa közli vele, hogy épp fegyvert fog rá Sara Tancredi és ha nem engedi el a csapatot a Scyllával, akkor lelövi. Erre a Tábornok beleegyezik, és Michaelék biztonságban el tudják hagyni a lezárt épületet. Lisát is sikerül megtalálni a mosdóban, megkötözve, de Sara már elment.

Közben a Gate-nél Trishanne elkezdi elengedni a túszokat, miközben Gretchen és Zsebes vitatkoznak, hogy mi lesz most. 'Cole' főnökének, Gregorynak elege van ebből és elkezd a kijárat felé szaladni, ám Gretchen agyonlövi a férfit, majd pedig észreveszik Trishanne-t és lövöldözés alakul ki, melynek következtében Gretchen és Zsebes elhagyják az épületet.

Michaeléknek sikerül elmenniük a Cég egyik páncélautójával, ám rájönnek, hogy követik őket és egy repülőtérhez érkeznek, ahol mindenki másfele megy. A Cég egyik embere, Ferguson követi Michaelt és Lincolnt, náluk a táskával, amiben a Scylla van és értesíti Krantz tábornokot, aki elrendeli az összes induló járat törlését, amíg vissza nem szerzik a Scyllát.
Michael odaadja Fergusonnak a táskát, mikor megfenyegeti, hogy lelövik a bátyjával együtt ott a reptéren. Ekkor Mahone felhívja a biztonsági szolgálatot, hogy fegyver van a táskában, ami Fergusonnál van. Kiderül, hogy csak egy könyv volt a táskában, és Ferguson bosszús, hogy átverték őket.

Krantz tábornok nem tudja, mit csináljanak most.

A raktárnál Michael átadja a Scyllát Selfnek, aki gratulál a csapatnak, hogy sikerült a feladatot végrehajtaniuk, valamint átad egy borítékot, amiben a szabadulási papírjaik vannak. Self értesíti Michaeléket, hogy a papírokat adják oda a fél órán belül érkező konvoj vezetőjének, amivel egy mentő is érkezni fog, majd pedig elmegy.
Sara megvallja Michaelnek, hogy fél, Lincoln pedig elássa a csatabárdot Mahone-nal.
Egy óra elteltével a konvoj még sehol, mire Michael felhívja Selfet, ám azt hallja a telefonban, hogy nincs ilyen szám használatban.
Eközben Self találkozik Trishanne-nel, aki közben elfogta Zsebest és érdeklődik, hogy van-e másik vevő a Scyllára. Mikor a nő elmondja, hogy nincs, Self hirtelen hasba lövi, amit Zsebes döbbenten néz végig.

Az epizód végén Michael kinyitja a borítékot, de csak üres lapokat talál benne, amiből megtudjuk, hogy Self elárulta őket.

A szökés epizódjai